Хазорчашма ( – тысяча источников) — топоним:

 Хазорчашма — озеро в Таджикистане.
 Хазорчашма — село в районе Лахш, Таджикистан.
 Хазорчашма — село в Раштском районе, Таджикистан. 
 Хазорчашма — село в районе Деваштич, Таджикистан.
 Хазорчашма — село в районе Балхи, Таджикистан.